wat met Gallië te maken heeft; zie bijvoorbeeld Gallo-Romeinse periode
 Gallo (Comiziano), een plaats in de Italiaanse gemeente Comiziano
 Gallo (Tagliacozzo), een plaats in de Italiaanse gemeente Tagliacozzo
 Gallo (streektaal), een Franse streektaal, die wordt gesproken in het oosten van Bretagne
 Gällö, een plaats in het Zweedse landschap Jämtland
 Gallo Winery, een wijnhuis uit de Amerikaanse staat Californië

Personen:
 Alberto Enríquez Gallo (1894-1962), president van Ecuador
 Alexandre Gallo (1967), Braziliaans voetballer en trainer
 Alpin Gallo (1974), Albanees voetballer en trainer
 Carla Gallo (1975), Amerikaans actrice
 Carlos Roberto Gallo (1956), Braziliaans voetbaldoelman
 Domenico Gallo, 18e-eeuws Italiaans componist en violist
 Ernest Gallo (1909-2007), Amerikaans ondernemer
 Jesús González Gallo (1900-1957), Mexicaans politicus en advocaat
 Joe Gallo (1929-1972, Amerikaans maffioso
 Juan Lopez Gallo (ca. 1500-1571), Spaans-Brugs edelman
 Max Gallo (1932-2017), Frans historicus, schrijver, journalist en politicus
 Rafael el Gallo, bijnaam van Rafael Gomez Ortega (1882-1960), Spaans torero
 Nunzio Gallo (1928-2008), Italiaans zanger
 Vincent Gallo (1961), Amerikaans acteur en regisseur, schilder en muzikant